Generisch (von lateinisch genus, gener-is „Geschlecht, Gattung“)  oder unspezifisch (bzw. nicht spezifisch, von lateinisch species „Art, Spezies“) ist die Eigenschaft eines materiellen oder abstrakten Objekts, insbesondere einer Bezeichnung, nicht auf etwas Spezifisches, also auf unterscheidende Eigenheiten Bezug zu nehmen, sondern im Gegenteil sich auf eine ganze Klasse, Gattung oder Menge anwenden zu lassen oder eine solche gleichsam hervorzubringen oder stellvertretend dafür zu stehen.

Verwendung: Allgemein 
Das Adjektiv „generisch“ wird je nach konkretem Zusammenhang, in dem es verwendet wird, mit sehr unterschiedlich nuancierten Bedeutungen belegt und weist dabei auf eine höhere Kategorie oder Hierarchiestufe oder wenigstens auf eine umfassendere Klasse hin. In vielen Kontexten bildet „spezifisch“ den Gegensatz zu „generisch“. Generische Begriffe oder Objektbezeichnungen entstehen durch Abstraktion gemeinsamer Merkmale unterschiedlicher Begriffe oder Objekte und sind insofern komplex, als sie für eine Vielzahl von spezifischeren Begriffsinhalten und Bedeutungen stehen: So folgen beispielsweise den generischen Begriffen „Kultur“ oder „Prozess“ eine Menge Implikationen.

So lautet z. B. in der Opernmusik der generische Terminus für Duette, Terzette, Quartette und anderen mehrstimmigen Gesang: Ensemble.

Beispiele 
In der Sprachwissenschaft (Linguistik) bedeutet die generische Verwendung eines Ausdrucks, dass er nicht auf wohlbestimmte einzelne Objekte referiert, sondern ein beliebiges Objekt aus einer ganzen Klasse, beispielsweise beim generischen Maskulinum (siehe Generizität)

Der Ausdruck wird auch häufig im IT-Bereich verwendet:
 Eine generische Domain (auch beschreibende oder sprechende Domain) ist eine Internet-Domain, deren Name aus einem Gattungsbegriff besteht, z. B. pizza.com oder Ähnliches. Im Gegensatz dazu stehen Domains, die aus Eigennamen oder Phantasienamen bestehen.
 Generische Treiber sind Computerprogramme, die zum Betrieb vieler unterschiedlicher Geräte einer Klasse (z. B. für viele Festplatten) eingesetzt werden können.
 In der objektorientierten Programmierung werden die Funktionen (genauer: Methoden) einer Objektklasse absichtlich zunächst möglichst allgemein entworfen, um für unterschiedliche Datentypen und Datenstrukturen verwendet werden zu können. Eine Spezialisierung ist danach durch abgeleitete Objektklassen leicht möglich.

Mathematische Bedeutungen:
 In der algebraischen Geometrie gibt es den Begriff des generischen Punkts.
 Allgemein gibt es den Begriff generisch in der Mathematik insbesondere im Zusammenhang mit Funktionenräumen.
 In der Medizin enthält ein Generikum die gleichen Wirkstoffe wie ein Markenmedikament.

Siehe auch 
 Generischer Typ (Datentyp der Informatik)
 Generische Strategie (Wettbewerbsmatrix: Konzept von Porter)
 Generativ („erzeugend“)
 Generizität (Begriffsklärung)

Weblinks

Einzelnachweise 

Abstraktum